Сан Антонио ла Исла има више значења:

 Општина Сан Антонио ла Исла (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио ла Исла (Сан Антонио ла Исла, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику